Дмитрий Ефимович Петухов () — генерал-лейтенант технических войск, начальник Военной академии РХБЗ и инженерных войск.

Биография 
12 августа 1941 года присвоено звание генерал-майор технических войск. В 1942 году назначен начальником Военной академии РХБЗ и инженерных войск.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

5 июля 1946 года присвоено звание генерал-лейтенант технических войск.

С 1960 года — на пенсии.

Похоронен на Донском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны. — 5 изд. — М., 2017.
 Петухов, Дмитрий Ефимович на сайте Хроника великой войны
 Профиль  на сайте Генералы
 Память народа
Начальники ВАХЗ
Участники Парада Победы
Похороненные на Донском кладбище